Juan XXIII puede referirse a:

Personas:
Juan XXIII, antipapa de la Iglesia Católica entre 1410 y 1415.
Juan XXIII, papa número 261 de la Iglesia católica entre 1958 y 1963.

Lugares geográficos:
 España:
Juan XXIII, barrio de Santa Cruz de Tenerife.
Juan XXIII, barrio de Alicante.
Juan XXIII, barrio de Jerez de la Frontera.
 Argentina:
Estación Juan XXIII, estación ferroviaria de Lomas de Zamora.
Plaza Juan XXIII, espacio verde de Buenos Aires.